VW Golf steht für:

 VW Golf, Automodell der Volkswagen AG, insbesondere
 VW Golf I (1974 bis 1983)
 VW Golf II (1983 bis 1992)
 VW Golf III (1991 bis 1997)
 VW Golf IV (1997 bis 2003)
 VW Golf V (2003 bis 2008)
 VW Golf VI (2008 bis 2012)
 VW Golf VII (2012 bis 2019)
 VW Golf VIII (seit 2019)
 VW Citi Golf (1978 bis 2009), in Südafrika produzierte Modelle
 VW Golf Cabriolet (1979 bis 2002 und 2011 bis 2016), Cabrio-Modelle
 VW Golf Variant (seit 1993), Kombi-Modelle
 VW Golf Plus (2005 bis 2014), Großraum-Modell
 VW Golf Sportsvan (seit 2014 bis 2020), Großraum-Modell